Хинга́нск — посёлок городского типа в Облученском районе Еврейской автономной области России.

Население — 1459 жителей (перепись 2010).

География 
Стоит на реке Левый Хинган (бассейн реки Хинган).

Расстояние до административного центра города Облучье — 19 км (на юго-запад).

История 
Посёлок Хинганск начал строиться одновременно с комбинатом «Хинганолово», в состав которого входили рудник и обогатительная фабрика. Хинганское месторождение олова было открыто в 1944 году. До 29 ноября 1957 года посёлок носил название Микояновск.

Статус посёлка городского типа — с 1948 года.

Население

Примечания

Источники 
 
 
 http://www.eao.ru/?p=1279

Посёлки городского типа Еврейской автономной области
Населённые пункты Облученского района
Объекты, названные в честь Анастаса Микояна